Кохання з першого погляду — назва ряду кіномистецьких творів:
 Кохання з першого погляду (фільм, 1956) — аргентинський фільм;
 Кохання з першого погляду (фільм, 1975) — радянська комедія;
 Кохання з першого погляду (фільм, 1983) — французька мелодрама;
 Кохання з першого погляду (фільм, 1998) — індійський фільм;
 Кохання з першого погляду (фільм, 2003) — індійська мелодрама.